Nositelů jmen Eddie Johnson nebo Edward Johnson je více:

Politici 
 Edward A. Johnson (1860–1944) – první Afroameričan zvolený do Newyorské státní legislativy
 Edward Johnson (britský politik) (1834–1895) – britský politik
 Eddie Bernice Johnson (* 1935) – americký politik

Kulturní osobnosti 
 Edward Johnson (spisovatel) – spisovatel 17. století
 Edward Johnson (tenorista) (1878–1959) – kanadský tenorista a manažer Metropolitní opery
 Edward Johnson (skladatel) (1572–1601) – anglický skladatel
 Eddie Johnson (hudebník) (1920–2010) – americký jazzový hudebník

Sportovci 
 Eddie Johnson (americký fotbalista) (* 1984) – americký fotbalista
 Eddie Johnson (anglický fotbalista) (* 1984) – anglický fotbalista
 Edward Johnson (anglický fotbalista) (1860–1901) – anglický fotbalista
 Eddie Johnson (basketbalista, 1959) (* 1959) – americký basketbalista
 Eddie Johnson (basketbalista, 1955) (* 1955) – americký basketbalista
 Eddie Johnson (závodník) (1919–1974) – americký závodník

Ostatní 
 Edward Johnson (generál) (1816–1873) – generál za americké občanské války
 Edward Hibberd Johnson (1846–1917) – vynálezce, spolupracovník Thomase Edisona
 Edward Earl Johnson (1961–1987) – americký vrah